Global Commons steht für:

 Global öffentliche Güter (Commons)

Institutionen:

 Global Commons Institute (GCI)
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC)